Das Tier steht für:
 Das Tier (Zeitschrift), deutsche Monatszeitschrift (1960–2000)

Filme:
 Das Tier (1981), US-amerikanischer Film von Joe Dante
 Das Tier II, US-amerikanischer Film von Philippe Mora (1985)

Literatur:
 Das Tier (Nikolai Leskow), Weihnachtsgeschichte von Nikolai Leskow (1883)

Siehe auch:
 Tier (Begriffsklärung)
 Das Tier im Manne